Оситняжка () — название нескольких сёл в Кировоградской области Украины:
 Оситняжка — в Кропивницком районе.
 Оситняжка — в Новомиргородском (до присоединения города Златополя к Новомиргороду в 1960 году — в Златопольском) районе.